Apodaca ist der Familienname folgender Personen:

 Atala Apodaca (1884–1977), mexikanische Lehrerin, Feministin und Revolutionärin
 Jerry Apodaca (* 1934), US-amerikanischer Politiker
 Juan Ruiz de Apodaca (1754–1835), Vizekönig von Neuspanien
 Nathan Apodaca (* 1982), amerikanischer Lagerarbeiter und Webvideoproduzent
 Rick Apodaca (* 1980), puerto-ricanischer Basketballspieler
 Tom Apodaca, US-amerikanischer Politiker

Apodaca bezeichnet in der Geografie
 Apodaca (New Mexico), Ort in New Mexico
 Ciudad Apodaca, Stadt in Mexiko
 Municipio Apodaca, Verwaltungseinheit in Mexiko